Dinicu ist der rumänische Familienname folgender Personen:

 Angheluș Dinicu (?–?, etwa 19. Jahrhundert), rumänischer Komponist, Panflötist und Violinist – Großvater Grigoraș Dinicus
 Grigoraș Dinicu (vollständig: Grigoraș Ionică Dinicu; 1889–1949), rumänischer Komponist, Arrangeur und Violinist – Enkelsohn Angheluș Dinicus
 Ionică Dinicu (gebürtig: Ionică Dinu; ?–?), rumänischer Musiker, Sänger sowie Lautenspieler
 Dimitrie A. Dinicu (1868–1936), rumänischer Musiker
 Dimitrie D. Dinicu (?–?), rumänischer Violinist/Violoncellist und Musikprofessor/-lehrer
 Dimitrie G. Dinicu (1898–1964), rumänischer Musiker
 Gheorghe A. Dinicu (1863–1930), rumänischer Musiker
 Nicolae A. Dinicu (1879–1954), rumänischer Musiker
 Sile Dinicu (gebürtig: Vasile Dinicu; 1919–1993), rumänischer Komponist, Dirigent, Arrangeur und  Pianist

 Carolina Varga Dinicu (Künstlername: Morocco; * 1940), romanisch-rumänisch-US-amerikanische Tänzerin sowie Tanzlehrerin
 Florica Dinicu (* 1957), rumänische Schauspielerin
 Viorica Dinicu (* ?[/?–?]), rumänische Schauspielerin (im Film: Anotimpul iubirii, 1986)

Dinicu ist der Vorname folgender Person:

 Dinicu Golescu (Constantin Radovici Golescu; 1777–1830), rumänischer, bojarischer, walachischer Literat, bekannt für seine Reisegeschichten und -journalismus